Charles Bouchard peut désigner :
 Charles Bouchard des Carneaux, homme politique français ;
 Charles Bouchard, médecin et anatomo-pathologiste français ;
 Charles Bouchard, lieutenant-général canadien.